Trojanowo est le nom :

Toponymie 

 dans la voïvodie de Grande-Pologne :
 du village de Trojanowo.

 dans la voïvodie de Podlachie :
 du village de Trojanowo.